La liste des footballeurs internationaux slovaques comprend tous les joueurs de football en équipe de Slovaquie.

Liste 

Liste mise à jour après le match Slovaquie-Azerbaïdjan du .

Références

Lien externe 
  Slovakia international caps | European football sur eu-football.info

Slovaquie
Équipe de Slovaquie de football